Kovatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Kovatsch (* 1940), österreichischer Architekt und Hochschullehrer
 Mats Kovatsch (* 1989), Schweizer Volleyball- und Beachvolleyballspieler